Die Gauliga Berlin-Brandenburg 1934/35 war die zweite Spielzeit der Gauliga Berlin-Brandenburg im Fußball. Die Meisterschaft sicherte sich erstmals Hertha BSC mit einem Punkt Vorsprung vor dem Vorjahresmeister BFC Viktoria 89. Hertha qualifizierte sich damit für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft, scheiterte dort jedoch bereits in der Gruppenphase am PSV Chemnitz. Am Saisonende musste neben den Neulingen Polizei SV Berlin und 1. FC Guben auch der Siebtplatzierte des Vorjahres Union Oberschöneweide absteigen.

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde

Quellen 
 Harald Tragmann, Harald Voß: Das Hertha Kompendium. 2., überarb. und erw. Auflage. Harald Voß, Berlin 2002, ISBN 3-935759-05-3.
 
 
 Gauliga Berlin-Brandenburg 1934/35 bei f-archiv.de
 Gauliga Berlin-Brandenburg 1934/35 bei claudionicoletti.eu

Gauliga Berlin-Brandenburg
Fußballsaison 1934/35